Майкл «Мик» Сидни Дуэн (; род.  в Брисбене, Австралия) — бывший австралийский мотогонщик. Пять раз подряд (1994—1998) становился чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в классе 500cc, это 4-й результат в истории после Джакомо Агостини (8 побед), Валентино Росси (7) и Марка Маркеса (6). Мик Дуэн считается одним из лучших гонщиков в истории мотогонок. Кавалер ордена Австралии (AM).

В июне 1992 года получил серьезную травму ноги во время тренировочных заездов перед гонкой в Нидерландах. К этому моменту Дуэн выиграл 5 из 7 гонок чемпионата и лидировал с отрывом в 65 очков, но был вынужден пропустить 8 недель и 4 гонки. Вернувшись на последние две гонки сезона в Бразилии и ЮАР, Дуэн всё же уступил титул чемпиона мира американцу Уэйну Рэйни, опередившему Дуэна на 4 очка. В 1993 году Дуэн продолжал восстанавливаться после травмы и занял только 4-е место в чемпионате, но в 1994 году в возрасте 29 лет всё же стал чемпионом мира, а затем 4 раза подряд (1995—1998) повторил свой успех.

Завершил карьеру после Гран-при Испании 1999 года, во время квалификации которого упал на мокрой трассе и сломал ногу.

Джереми Берджесс, который был главным инженером Дуэна во время всей его карьеры, позднее стал главным инженером Валентино Росси.

Брак 
Дуэн женился на Селине Синес, своей партнерше одиннадцати лет, во вторник, 21 марта 2006 года, на острове Гамильтон. У пары двое детей, включая гонщика и юниора Red Bull Джека Дуэна.

Формула 1 
После успеха в гонках на мотоциклах Гран-при он получил возможность протестировать гоночный автомобиль Формулы-1, Williams FW19, на трассе Каталонии (Испания) в апреле 1998 года. Он обнаружил, что управлять автомобилем было трудно и врезался в ограждение.

Targa Tasmania Tarmac Rally 
В 2001 году Дуэн управлял заводским спортивным автомобилем Mercedes Benz CLK55 AMG со своим штурманом Марком Стейси на ралли Targa Tasmania 2001 года. На третий день он был на тринадцатом месте, когда разбил машину; он и Стейси не пострадали после инцидента.

Мотокостер Дуэна 
Дуэн помог спроектировать американские горки Intamin Motorbike Launch, названные Motocoaster Мика Дуэна. Аттракцион находится в Dreamworld на Золотом побережье, Квинсленд.

Награды 
Дуэн стал членом Ордена Австралии в 1996 году и получил Австралийскую спортивную медаль в 2000 году. Он был награжден «Ключом от города» от города Голд-Кост в 1997 году. Он был введен в Зал спортивной славы Австралии в 2009 году. Первый поворот на трассе Гран-при Филиппа назван в его честь.  

В 2009 году в рамках празднования Q150 (150-летняя годовщина создания штата и отделения его от Нового Южного Уэльса), Дуэн был включён в список культурных икон Квинсленда за его роль «спортивной легенды».

Статистика Гран При 
Система начисления очков с 1988 по 1992 гг.

Система начисления очков с 1993 г.

Примечания

Ссылки 
 

Мотогонщики Австралии
Члены ордена Австралии